Lenval peut désigner : 
 la fondation Lenval, une fondation qui gère l'hôpital du même nom à Nice en France, fondée par Leon Wladyslas de Lenval ;
 Hélène Lubienska de Lenval (1895-1972), une pédagogue de l'école de Montessori.